Эмилс Зилбертс (; род. 25 мая 1980, Рига) — латвийский композитор и ударник, участник рок-группы Autobuss Debesīs () и музыкальный руководитель Валмиерского драматического театра. Сын пианиста Вентиса Зилбертса.

Биография 
Окончил Музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня по классу кларнета, затем учился в Латвийской музыкальной академии у Гиртса Паже. Играл на кларнете в военном оркестре, затем в течение двух лет в Лиепайском симфоническом оркестре под руководством Имантса Ресниса, однако в итоге отказался от этого направления в своей карьере.

Начал играть на барабанах в школьной рок-группе, созданной его старшим братом Мартыньшем Зилбертсом. В 1998 году совместно с бывшим товарищем по школе Мартом Кристианом Калныньшем создал группу Autobuss Debesīs ().

С 2000 года работает в Валмиерском драматическом театре, пишет музыку к спектаклям. С 2005 года занимает должность музыкального руководителя. Написал музыку для нескольких постановок Ольгерта Кродерса («Король Лир», «Идиот», «Каменное гнездо»); за музыку к «Идиоту» дважды удостоен премии «Ночь лицедеев» 2006 года — в номинациях «Лучшая музыка к драматическому спектаклю» и «Театральный дебют года».

Личная жизнь 
Первая жена — драматург Эвита Сниедзе (ныне Эвита Ашерадена). Вторая жена — Кристине Зилберте (урождённая Гранте). Двое детей.

Творчество 
Эмилс Зилбертс выступил как один из авторов альбома группы Autobuss Debesis (Bus in the Sky) — «Taureņiēm, kaijām un sparēm»" («Бабочкам, чайкам и стрекозам»).

Так же его авторству принадлежит музыка к спектаклям театра:

 Э. М. Ремарк «Триумфальная арка», реж. В. Брасла (2013)
 Л.Гершс «Бабочки свободны» (2013)
 Я. Гашек «Швейк», реж. В. Брасла (2012)
 Б. Томасс «Тетя из Бразилии», реж. В. Брасла (2010)
 Ф. Шиллер «Мария Стюарт», реж. O. Кродерс (2010)
 Э. Кестнерс «Эмилс и берлинские мальчики», реж. В. Брасла (2010)
 Л. Гундарс «Время латышей», реж. В. Meйкшанс (2009)
 В. Шекспир «Двенадцатая ночь», реж. A. Лепикс, Эстония (2009)
 A. Чехов «Вишневый сад», реж. O. Кродерс (2009)
 E. Сниедзе «До весны», реж. О. Кродерс (2008)
 В. Шекспир «Гамлет», реж. O. Кродерс (2008)
 Р. Блауманис «В тени смерти», реж. М. Эйхе (2007)
 В. Шекспир «Король Лир», реж. О. Кродерс (2006) (за музыку к спектаклю композитор получил награду «Автор музыки года»)
 Э. М. Ремарк «Три друга», реж. В. Брасла (2006)
 Ф. Достоевский «Идиот», реж. O. Кродерс (2006) (за музыку к спектаклю композитор получил награду в номинации «лучшая музыка драматического спектакля»)
 М. Твен «Том Сойер», реж. Ф. Дейчс (2005)

Авторская музыка к документальным фильмам:
 «Пятый Гамлет», творческое объединение «Номади», реж. K.Буране и M.Эйхе (2009)
 «Александр» студия «ЭХО», реж. Я. Вингрис (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Autobuss Debesis (Bus in the Sky)
 официальная страница Драматического театра г. Валмиеры

Композиторы Латвии
Ударники Латвии